Charles de Belgique (1903-1983), frère de  et régent du royaume de Belgique ;
 Charles de Luxembourg (1927-1977), fils de Charlotte de Luxembourg et de Félix de Bourbon-Parme ;
 Charles de Hesse-Cassel (1937-2022), fils de Christophe de Hesse-Cassel et de Sophie de Grèce ;
  (1948), fils d' et de Philip Mountbatten et souverain du Royaume-Uni.

Voir aussi 

 

Homonymie dynastique